Джон Ньюлендс — англійський хімік, дослідник періодичної системи хімічних елементів.
 Клан Ньюлендс — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоулендсу.